NXT TakeOver: Chicago pode referir-se a:

 NXT TakeOver: Chicago (2017), o primeiro evento, que foi ao ar em 20 de maio de 2017.
 NXT TakeOver: Chicago (2018), que vai ao ar em 16 de junho de 2018.

Desambiguação